Lompolojärvi eller Lompolonjärvi  kan syfta på ett antal insjöar


Finland
Lompolojärvi (sjö, lat 67,25, long 23,77), sjö i Lappland, Finland,  (1,45 km²)

Sverige

Norrbotten 
Lompolonjärvi (Karl Gustavs socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun,  (3,1 ha)
Lompolojärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (73,7 ha)
Lompolojärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (12,7 ha)
Lompolojärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (2,5 ha)
Lompolojärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Lompolojärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (9,04 ha)

Lappland 
Lompolojärvi (Gällivare socken, Lappland, 741934-173067), sjö i Gällivare kommun,  (13,8 ha)
Lompolojärvi (Gällivare socken, Lappland, 745411-172400), sjö i Gällivare kommun, 
Lompolojärvi (Gällivare socken, Lappland, 747278-168233), sjö i Gällivare kommun,  (14 ha)
Lompolojärvi (Gällivare socken, Lappland, 748597-174865), sjö i Gällivare kommun,  (35,7 ha)

Se även 
Lompolo

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn